Periklis Ilias (Athene, 26 juni 1986) is een Grieks mountainbiker en wegwielrenner. Hij is voornamelijk gespecialiseerd in het marathon mountainbiken. In deze discipline werd hij in 2012 wereldkampioen. Op de weg zijn zijn twee nationale titels in 2007 en 2020, zijn belangrijkste wapenfeiten. 

Ilias Periklis vertegenwoordigde zijn land ook één keer op de olympische spelen. In 2012 werd hij 33e tijdens het cross-country mountainbiken.

Palmares

Wegwielrennen 
2007 - 1 zege
  Grieks kampioen, wegwedstrijd

2008 - 1 zege
 2e etappe Halkidiki Cycle Race 

2012 - 1 zege
 3e etappe Ronde van Griekenland

2020 - 1 zege
  Grieks kampioen, wegwedstrijd

Mountainbiken

Marathon

Externe link 
 

Grieks wielrenner
Grieks mountainbiker
Grieks olympisch deelnemer